Довгалевка — название населённых пунктов на Украине:

 Довгалевка — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Довгалевка — село в Великобагачанском районе Полтавской области.
 Довгалевка — село в Миргородском районе Полтавской области.
 Довгалевка — село в Радивиловском районе Ровненской области.
 Довгалевка — село в Балаклейском районе Харьковской области.
 Довгалевка — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
 Довгалевка — село в Талалаевском районе Черниговской области.